Die Fotbollsallsvenskan 1979 war die 55. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 16. April und dem 28. Oktober 1979 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Halmstads BK lieferte sich einen Zweikampf mit IFK Göteborg um den schwedischen Meistertitel. Mit einem Punkt Vorsprung konnte HBK zum zweiten Mal nach 1976 den Von-Rosens-Pokal ergattern. Neben Aufsteiger IS Halmia, der abgeschlagen Tabellenletzter wurde, kämpften bis zum letzten Spieltag Djurgårdens IF, Åtvidabergs FF, Landskrona BoIS, IFK Sundsvall und AIK Solna gegen den Abstieg. Am letzten Spieltag stürzte AIK auf den vorletzten Platz und musste zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte aus der ersten Liga absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Den Titel als Torschützenkönig ergatterte Mats Werner von Hammarby IF. Dem Stürmer gelangen 14 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979